Белламі () — прізвище норманського походження, утворене від сполучення слів beu/bel (добрий, хороший, красивий) і ami (друг).

 Семюел Белламі ( бл. 23 лютого 1689, Девон, Англія — 26 квітня 1717, Кейп-Код), також відомий як «Чорний Сем Белламі» — англійський пірат, що діяв на початку XVIII століття.
 Джеймс Белламі (; 1881—1969) — англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Джордж Белламі (; 1941) — музикант, батько Метью Белламі.
 Едвард Белламі (; 1850—1898) — американський публіцист, політичний мислитель соціалістичного штибу, автор психологічних і утопічних романів.
 Метью Белламі (; 1978) — вокаліст, гітарист, клавішник та автор більшості пісень рок-гурту «Muse».
 Крейґ Белламі (; 1979) — валлійський футболіст, нападник.
 Ральф Белламі (; 1904—1991) — американський актор.

Інші значення 
 «Белламі» — фільм 2009 року французького режисера Клода Шаброля з Жераром Депардьє у головній ролі
 Салют Белламі — жест, який виконували коли промовляли клятву вірності прапору США
 «Любий друг» () — роман французького письменника Гі де Мопассана про авантюриста, який мріє про блискучу кар'єру
 Белламі — статистично обумовлена місцевість в штаті Алабама, США

Прізвища